Dit is een (onvolledige) lijst van Japanse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

A 
Kozue Ando
Eriko Arakawa

H 
Honoka Hayashi
Yui Hasegawa

I 
Mayu Ikejiri
Mana Iwabuchi

K 
Nahomi Kawasumi
Yukari Kinga
Chinatsu Kira
Nanase Kiryu
Saki Kumagai
Shino Kunisawa
Yuuka Kurosaki

M 
Karina Maruyama
Mana Mihashi
Kazuyoshi Miura
Aya Miyama
Yuka Momiki

N 
Kaori Nagamine
Fuka Nagano
Asano Nagasato
Yūki Nagasato

O 
Yūki Ōgimi
Shinobu Ohno
Ami Otaki

S 
Aya Sameshima
Homare Sawa
Mizuho Sakaguchi

T 
Saori Takarada
Asuna Tanaka
Mina Tanaka
Yoko Tanaka
Shiho Tomari

U 
Rumi Utsugi

Y 
Nozomi Yamago
Emi Yamamoto
Maya Yamamoto
Kumi Yokoyama
Honoka Yonei

Japanse

Voetbalsters